А́нталь Ду́наи или Дунаи II (; род. 21 марта 1943, ) — венгерский футболист, нападающий, тренер.

Клубная карьера 
Анталь Дунаи — постоянно нацеленный на ворота форвард, наносивший удары без подготовки, из любого положения. Хорошо играл головой. Свою футбольную карьеру начал в команде «Печ Дожа». В 1965 переходит в столичную «Уйпешт Дожу». Первый сезон в новом клубе Дунаи практически не играл. А со второго стал неотъемлемой частью атакующей линии «Уйпешта». В 1967 г. Дунаи с результатом в 36 забитых мячей выигрывает «Серебряную бутсу», приз для лучших бомбардиров европейских чемпионатов. Больше забил только португалец Эйсебио (42). На следующий год Дунаи — третий по результативности игрок Европы и обладатель «Бронзовой бутсы». Лучшие показатели того сезона у болгарина Петара Жекова и грека Гиоргиуса Сидериса. В 1969 году впервые становится чемпионом и обладателем Кубка Венгрии. На европейской арене «Уйпешт» доходит до финала Кубка ярмарок. Дунаи и Бене — лучшие бомбардиры турнира. На внутренней арене он ещё шесть раз подряд становится чемпионом, два раза — обладателем кубка страны и в 1970 г. — ещё раз самым результативным футболистом чемпионата Венгрии. Свою спортивную карьеру заканчивал в командах второго эшелона Венгрии, Франции и Австрии.

Карьера в сборной 
На Олимпиаде 1964 года был в резерве венгерской сборной. Через четыре года выигрывает золотые медали Олимпиады-68. В финале забивает два решающих гола в ворота сборной Болгарии и становится вторым по результативности игроком турнира. На следующих олимпийских играх сборная Венгрии доходит до финала, а Дунаи вновь второй по результативности игрок турнира. В этом же году, в составе первой сборной, доходит до полуфинала чемпионата Европы. Всего за национальную сборную Венгрии в 1969—1973 годах Анталь Дунаи провел 31 матча и забил 9 голов.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Олимпийских игр (1): 1968
 Вице-чемпион Олимпийских игр (1): 1972
 4-е место на чемпионате Европы (1): 1972
 Финалист кубка ярмарок (1): 1969
 Чемпион Венгрии (7): 1969, 1970(в), 1971, 1972, 1973, 1974, 1975
 Обладатель кубка Венгрии (3): 1969, 1970, 1975
 Вице-чемпион Венгрии (2): 1967, 1968
 Третий призёр чемпионата Венгрии (1): 1976

Личные достижения 
 Обладатель «Серебряной бутсы» 1968
 Обладатель «Бронзовой бутсы» 1969
 Лучший бомбардир кубка европейских чемпионов (1): 1972(5)
 Лучший бомбардир кубка ярмарок (1): 1969(9)
 Лучший бомбардир чемпионата Венгрии (3): 1967(36), 1968(31), 1970(14)
 Бомбардир № 2 на Олимпиадах (2): 1968(6), 1972(7)

Статистика выступлений

Литература 
1. Мировой футбол: кто есть кто: Полная энциклопедия / А. В. Савин. — Москва: Эксмо, 2007.- 752с.: ил.-ISBN 978-5-699-22359-6

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии по футболу
 Лучшие бомбардиры Кубка европейских чемпионов

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Анталя Дунаи на footballplayers.ru
 Статистика в еврокубках на RSSSF
 Лучшие бомбардиры чемпионатов Венгрии по сезонам на RSSSF
 Лучшие бомбардиры кубка европейских чемпионов по сезонам на RSSSF
 Лучшие бомбардиры кубка ярмарок по сезонам на RSSSF
 «Золотая бутса 1968»
 «Золотая бутса 1969»
 315 лучших бомбардиров национальных чемпионатов в истории футбола по данным IFFHS"

Игроки ФК «Уйпешт»
Олимпийские чемпионы по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Дебрецен»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Зиммеринг»
Футбольные тренеры Венгрии
Тренеры ФК «Херес»
Тренеры ФК «Реал Бетис»
Тренеры ФК «Кастельон»
Тренеры ФК «Реал Мурсия»
Тренеры ФК «Леванте»